Morschwiller steht für:
 den deutschen Namen der Gemeinde Morschwiller-le-Bas im Oberelsass in Frankreich
 den deutschen Namen der Gemeinde Morschwiller im Unterelsass in Frankreich